Emma Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Emma Township (Illinois)
 Emma Township (Kansas)